Jeffrey est un prénom anglais et un patronyme normand, variante de Geoffroy.

Patronyme

 Charles Jeffrey (1934-), botaniste britannique ; 
 Francis Jeffrey (1773–1850), juge, député et critique littéraire écossais ;  
 Ian Jeffrey (1942-), historien de l'art britannique ; 
 John Jeffrey (1959-), joueur de rugby écossais ;
 Larry Jeffrey (1940-2022), joueur canadien de hockey sur glace  ;
 Raynauth Jeffrey (1994-), coureur cycliste guyanien.

Œuvre

 Jeffrey, film américain réalisé par Christopher Ashley, sorti en 1995. Il s'agit d'une adaptation de la pièce du même nom signée par Paul Rudnick.

Toponyme

 La mine Jeffrey est une mine à ciel ouvert d'amiante située au Québec près de la ville d'Asbestos.

Voir aussi
 Le pin de Jeffrey est une espèce de pin de la famille des Pinaceae.
 La Gyroselle de Jeffrey (ou dodécathéon de Jeffrey) est une plante herbacée de la famille des primulacées.
 
Patronyme anglais